Dennis the Menace steht für:

 Dennis the Menace, Originaltitel von Dennis (Comic), US-amerikanische Comicserie von Hank Ketcham (ab 1951)
 Dennis the Menace, Originaltitel von Dennis – Der Quälgeist, US-amerikanischer Fernsehfilm von Doug Rogers (1987)
 Dennis the Menace, Originaltitel von Dennis (1993), US-amerikanischer Film von Nick Castle (1993)
 Dennis the Menace and Gnasher, Originaltitel einer britischen  Comicserie in The Beano (ab 17. März 1951)